Purcell je lahko:
 Edward Mills Purcell, ameriški fizik
Henry Purcell, angleški skladatelj
 Purcell, Misuri
 Purcell, Oklahoma